Kidney Island kan syfta på:
 Kidney Island, en ö i Falklandsöarna
 Kidney Island, Nunavut, en ö i Kanada